Zeyvə – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Zeyvə – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Zeyvə – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Zeyvə – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Zeyvə – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian

Pagine correlate 
 Zeyva